Loxton – città dell'Australia Meridionale (Australia)
Loxton – località del Sudafrica